Паленке () в переводе — частокол, ограда.

Топонимы 
 Паленке — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.
 Паленке — город в Мексике, штат Чьяпас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Паленке — археологическая зона в Мексике, руины древнего города майя Лакам-Ха.
 Сан-Луис-де-Паленке — муниципалитет в Колумбии, департамент Касанаре.
 Паленке-де-Сан-Басилио(es) — посёлок в Колумбии, департамент Боливар, муниципалитет Маатес.
 Паленке(en) — кантон в Эквадоре, провинция Лос-Риос.
 Паленке(en) — остров в Тихом океане, Панама.

Персоналии 
 Карлос Паленке(es) — боливийский музыкант и политический деятель.

Другое 
 Паленке или Киломбо(es) — термин, используемый в Латинской Америке в колониальный период, обозначающий место обитания беглых рабов.
 Паленкеро — креольский язык на испанской основе, на котором говорят афро-колумбийцы, населяющие посёлок Паленке-де-Сан-Басилио.
 Международный аэропорт Паленке — аэропорт, расположенный в Мексике, штат Чьяпас, и обслуживающий одноимённый город.